Mungen ist der Familienname folgender Personen:

 Anno Mungen (* 1961), deutscher Musikwissenschaftler
 William Mungen (1821–1887), US-amerikanischer Politiker